Glöde oder Gloede ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gloede (* 1934), deutscher Unternehmer
 Heikko Glöde (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Margot Gloede (* 1919), deutsche Tischtennisspielerin
 Peter Glöde (1930–2002), deutscher Meteorologe und Polarforscher
 Walter Gloede (* 1909), deutscher Fußballspieler und -trainer